Il toponimo Lemery può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Lemery, municipalità della Provincia di Batangas
Lemery, municipalità della Provincia di Iloilo